Măgureni se poate referi la:
 :
 Măgureni, Brăila
 Măgureni, Călărași
 Măgureni, Prahova
 Măgureni, Vâlcea
 :
 Măgureni (), Hunedoara
 Măgureni (), Maramureș

Vezi și 
 Măgura
 Măguri
 Măgurele (dezambiguizare)

Toponime românești